Biografies:
 Tit Flavi Sabí Vespasià, emperador romà fill de Vespasià
 Tit (fill de Tarquini)
 Tit Anni Lusc, diversos personatges
 Tit Didi, diversos personatges
 Tit Flavi, diversos personatges
 Tit Labiè, diversos personatges
 Tit Manli Torquat, diversos personatges
 Tit Quint Capitolí Barbat, diversos personatges
 Tit Quint Cincinnat Capitolí, diversos personatges
 Tit Quint Penne Capitolí Crispí, diversos personatges
 Tit Veturi, diversos personatges
 Tit Virgini Tricost Celiomontà, diversos personatges
 Sant Titus, deixeble de Sant Pau de Tars
 Titus (usurpador), usurpador romà
 Geografia:
 Tit (Marroc), vegeu Mawlay Abd Allah